Die Matchroom.live Northern Ireland Open 2020 waren ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Snooker-Saison 2020/21 und das zweite Turnier der Home-Nations-Serie in dieser Spielzeit. Die COVID-19-Pandemie verhinderte in diesem Jahr, dass die Profispieler nach Nordirland reisen und an den üblichen Spielorten antreten konnten. Stattdessen wurde das Turnier in die Marshall Arena von Milton Keynes verlegt, wo die Corona-Schutzmaßnahmen gewährleistet waren. Zuvor hatten dort bereits fast alle anderen Turniere nach dem Saisonneustart im Frühjahr stattgefunden. In der Woche vom 16. bis 22. November wurden die 5. Northern Ireland Open ausgetragen.

Titelverteidiger war der Führende der Weltrangliste Judd Trump. Er konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen durch einen 9:7-Finalsieg gegen Ronnie O’Sullivan. Es war Trumps dritter Sieg des Turniers in Folge.

Preisgeld 
Im Vorjahr gab es erstmals eine Preisgelderhöhung. Obwohl wegen Corona die Zuschauer und damit die Eintrittsgelder ausblieben, konnten die Prämien auf gleicher Höhe gehalten werden.

Turnierergebnisse 
Zum dritten Mal bekam der inzwischen 51-jährige Ex-Profi Patrick Wallace eine Wildcard des nordirischen Verbands als Nummer eins der Amateurrangliste. Dem nordirischen Amateurmeister Declan Lavery wurde der zweite freie Platz im Feld gegeben. Für den 36-Jährigen war es die zweite Teilnahme in Folge.

Bis zum Achtelfinale wurden alle Spiele auf vier Gewinnframes (Modus Best of 7) entschieden.

A = Amateurspieler (während der Saison 2020/21 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcard-Spieler des nordirischen Verbands NIBSA

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale

Turnierbaum

Finale

Century-Breaks 
31 Spieler erzielten 68 Centurys. Judd Trump gelangen bei seinem 4:0-Erfolg gegen Gao Yang drei Centurys, darunter auch ein Maximum Break – das fünfte in seiner Karriere. Trump erzielte mit insgesamt 9 Centurys auch die meisten im Turnierverlauf.

Quellen 

2020
Snookerveranstaltung 2020
Home Nations Series
Billardturnier in Milton Keynes